— японская кёрлингистка, тренер женской сборной по кёрлингу, третий в команде Японии на Олимпийских играх 1998 года; скип и четвёртый — в 2002 году.

В девичестве — .

Биография 
Школу окончила в родном Токоро.

Достижения 
 Чемпионат тихоокеанского региона по кёрлингу: золото (, ,  и ), серебро ().
 : серебро (, ).

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Тренеры по кёрлингу Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу